Оненко — нанайская фамилия.

Известные носители:

 Оненко, Сулунгу Николаевич (1916—1985) — учёный-филолог.

См. также 
 Бельды
 Пассар
 Ходжер